Plaats in Indonesië
 Somokaton (Karangnongko), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Somokaton (Ngluwar), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java